Germán Efromovich (La Paz, 1950. március 28. –) lengyelországi zsidó származású brazil vállalkozó.

Élete 
Bolíviában született a második világháború után Lengyelországból menekült zsidó szülők gyermekeként, még gyermekkorában többször költöztek, 1964 óta él Brazíliában. Egy ideig egy iskolában tanított, ahol a tanítványai között egy bizonyos Luiz Inácio Lula da Silva, Brazília későbbi elnöke is szerepelt. Dél-Amerika egyik legnagyobb légitársasága, az Avianca tulajdonosa. Öccse, José Efromovich is a cégnél dolgozik.

Források 
Cikk róla és öccséről

1950-ben született személyek
Élő személyek
Zsidó származású lengyelek
Lengyel származású brazilok
Zsidó származású brazilok
Brazil üzletemberek
Milliárdosok